Бред Парк (,  6 липня 1948, Торонто) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Член Зали слави хокею з 1988 року. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1965 року.

1966 року був обраний на драфті НХЛ під 2-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюїнс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 1274 матчі в НХЛ, включаючи 161 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Канади.

Тренерська робота
1985 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командою «Детройт Ред-Вінгс» в сезоні 1985/86.

Нагороди та досягнення 
 Перша збірна усіх зірок НХЛ — 1970, 1972, 1974, 1976, 1978
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978
 Друга збірна усіх зірок НХЛ — 1971, 1973
 Приз Білла Мастерсона — 1984

Статистика

Тренерська статистика

Посилання
 
 

Уродженці Торонто
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренери «Детройт Ред-Вінгс»